

Localidades

Piney (Arkansas)
Ou ainda:
Piney Green
Piney View
Big Piney

Piney (Aube)

Desambiguações de topônimos